Безсо́нов — русская фамилия.

Известные носители 

 
 Безсонов, Георгий Дмитриевич (1891—1970) — штабс-ротмистр лейб-гвардии Драгунского полка личной охраны его Императорского Величества.
 Безсонов, Жоан-Даниэль (род. 1963) — французский писатель русского происхождения, пишет на каталанском языке.
 
 Безсонов, Иннокентий Платонович (1814—?) — городской архитектор Казани, академик Императорской Академии художеств.
 Безсонов, Сергей Васильевич (1885—1955) — профессор, доктор архитектуры.
 Безсонов, Степан Артемьевич (1776—1847) — русский художник, академик исторической живописи Императорской Академии художеств.
 Безсонов, Тимофей — дьяк, церковный староста XVII век.

См. также 
 Бессонов

Примечания